De Grand Prix-wegrace van Italië 2001 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 3 juni 2001 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc
Diego Giugovaz werd gediskwalificeerd na het negeren van een ride through penalty, die hij kreeg na het maken van een valse start.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Italië